Lamoreaux ist der Familienname folgender Personen:

 Naomi Lamoreaux (* 1950), US-amerikanische Wirtschaftshistorikerin 
 Rosa Lamoreaux (* 1955), US-amerikanische Sängerin (Sopran) 
 Silas W. Lamoreaux (Silas Wright Lamoreaux, auch Lamoreux; 1843–1909), US-amerikanischer Jurist, Richter und Politiker 
 Wilbur Lamoreaux (Lammy; 1907–1963), US-amerikanischer Motorradrennfahrer 
 William Andrew Lamoreaux, eigentlicher Name von Buzz Barton (Schauspieler) (1913–1980), US-amerikanischer Schauspieler

Lamoreaux steht für:

 Lamoreaux, Gründungsname von Newkirk (Oklahoma), Ort im Kay County

Siehe auch:
 Lamoureux